Earl Orlin Anderson (né le  à Roseau, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||30 ||17 ||7 ||24 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||32 ||12 ||17 ||29 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||36 ||23 ||22 ||45 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||36 ||17 ||30 ||47 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Wings de la Virginie || LAH ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Red Wings de Détroit || LNH ||45 ||7 ||3 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Bruins de Boston || LNH ||19 ||2 ||4 ||6 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1975-1976 || Bruins de Boston || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Americans de Rochester || LAH ||32 ||19 ||14 ||33 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Bruins de Boston || LNH ||40 ||10 ||11 ||21 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1977-1978 || Americans de Rochester || LAH ||72 ||26 ||40 ||66 ||22 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2

|109 ||19 ||19 ||38 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en février 1951
Naissance à Roseau (Minnesota)
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wings de la Virginie
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace